Karstnitz ist der deutsche Name eines Ortes und eines Flusses in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Karżniczka (Karstnitz, bis 1938 Deutsch Karstnitz, Kreis Stolp/Pommern)
 Karznica (bis 1938 Wendisch Karstnitz, 1938–45 Ramnitz)
 Charstnica (Karstnitz-Bach), linker Nebenfluss der Łupawa (Lupow)